Lourdes steht für:

 Lourdes, eine französische Stadt im Département Hautes-Pyrénées
 Lourdes (Vorname), einen Vornamen
 Lourdes (Film), einen Film von 2009 
 Lourdesgrotte, besonders gestaltete Mariengrotten
 Lourdes (São Paulo), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Lourdes (Newfoundland and Labrador), eine Gemeinde in Kanada
 Lourdes (Norte de Santander), ein Municipio im kolumbianischen Departamento Norte de Santander
 Lourdes (Havanna), Stadtteil in Havanna, Kuba
 Lourdes (Guanajuato), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
 Lourdes (Querétaro), Ort im mexikanischen Bundesstaat Querétaro

Lourdes ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Avalziza Lourdes, osttimoresische Politikerin

Siehe auch:
 Lourde